A Tejútrendszer szinonimája a csillagászatban
 Galaktika, egy tudományos-fantasztikus antológia neve